Orengo – storica casata ligure
 Alessandro Orengo, noto come Vico Faggi – magistrato, drammaturgo, poeta e traduttore italiano
 Anna Maria Renata Orengo Debenedetti – scrittrice e traduttrice italiana
 José Orengo – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15, dirigente sportivo e ingegnere civile argentino
 Lorenzo Orengo – scultore italiano
 Luigi Orengo – autore teatrale italiano
 Nico Orengo – scrittore, giornalista e poeta italiano
 Paolo Orengo – militare e politico italiano